Chancay (ciutat), ciutat i port del Perú, al nord de la ciutat de Lima
 Cultura chancay, civilització arqueològica prehispànica que desenvolupada a les valls de la costa central del Perú
 Districte de Chancay, districtes a la província de Huaral (departament de Lima, Perú)